

Cucina 
 Tetrazzini – piatto statunitense

Persone 
 Eva Tetrazzini – soprano italiana, sorella di Luisa Tetrazzini
 Luisa Tetrazzini – soprano italiana, sorella di Eva Tetrazzini